Zeja může být:
 Zeja (město) – město v Amurské oblasti v Ruské federaci
 Zeja (řeka) – řeka v Amurské oblasti v Ruské federaci, přítok Amuru
 Zeja (družice) – ruská vojenská družice